der Bärtige ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Balduin (IV.) der Bärtige (um 980–1035), Graf von Flandern, siehe Balduin IV. (Flandern)
 Berthold (I.) der Bärtige (um 1000–1078), Herzog von Kärnten und Markgraf von Verona, siehe Berthold I. (Zähringen)
 Egino (IV.) der Bärtige (um 1160–1230), Graf von Urach, siehe Egino IV. (Urach)
 Georg der Bärtige (1471–1539), Herzog des albertinischen Sachsens sowie Herzog von Sagan

 Heinrich (I.) der Bärtige (um 1165–1238), Herzog von Schlesien und Princeps von Polen, siehe Heinrich I. (Polen)
 Lambert (I.) mit dem Barte/der Bärtige († 1015), Graf von Löwen, siehe Lambert I. (Löwen)
 Ludwig der Bärtige († 1056 oder 1080), Stammvater der Ludowinger, der Landgrafen-Dynastie im mittelalterlichen Thüringen und Hessen
 Ludwig (III.) der Bärtige (1378–1436), Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz, siehe Ludwig III. (Pfalz)
 Ludwig VII. der Bärtige (auch Ludwig der Gebartete, 1368–1447), Herzog von Bayern-Ingolstadt, siehe Ludwig VII. (Bayern)